Cavenne est un nom de famille qui est une variante picarde de Chavenne, forme de Chavanne, surnom de l'habitant d'une cabane.

Patronyme
 François Alexandre Cavenne (1773 - 1876) est un ingénieur français.

Pseudonyme 
 Alain Cavenne (1952-), pseudonyme d'Alain Gagnon, est un écrivain et traducteur canadien.
Patronyme picard